Шнет () — упразднённое село в Целиноградском районе Акмолинской области Казахстана. Входило в состав сельского округа Рахымжана Кошкарбаева. Код КАТО — 116667600.

География 
Село располагалось на расстоянии примерно 19 километров (по прямой) к юго-востоку от административного центра района — села Акмол, в 18 километрах к северо-западу от административного центра сельского округа — села Рахымжана Кошкарбаева.

Абсолютная высота — 347 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Преображенка — на юго-востоке, село Тайтобе — на востоке.

До упразднения в селе имелась одна улица «Динмухаммеда Кунаева».

История 
Упразднено в 2019 г.

Население 
В 1989 году население села составляло 234 человек (из них казахи — 100%).

В 1999 году население села составляло 198 человек (106 мужчин и 92 женщины). По данным переписи 2009 года, в селе проживало 170 человек (78 мужчин и 92 женщины).

Примечания 

 

 

 
Упразднённые населённые пункты Целиноградского района